AAA Texas 500 é a segunda de duas provas realizadas no Texas Motor Speedway pela Monster Energy NASCAR Cup Series. Prova que foi realizada pela primeira vez em 2005 substituindo a Mountain Dew Southern 500 que ocorria em Darlington no Darlington Raceway.

Vencedores 

 2018 - Kevin Harvick
 2017 - Kevin Harvick
 2016 - Carl Edwards
 2015 - Jimmie Johnson
 2014 - Jimmie Johnson
 2013 - Jimmie Johnson
 2012 - Jimmie Johnson
 2011 - Tony Stewart
 2010 - Denny Hamlin
 2009 - Kurt Busch
 2008 - Carl Edwards
 2007 - Jimmie Johnson
 2006 - Tony Stewart
 2005 - Carl Edwards

Ver também 

 Lista de corridas da NASCAR Cup Series

Provas da NASCAR